Boroviće (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška
 Boroviće (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica